AMEE, настоящее имя Чан Хюен Ми ( (род. 23 марта 2000 г.) — вьетнамская певица и актриса. Впервые она привлекла внимание публики в 2019 году, когда выпустила свою дебютную песню «Anh Nhà Ở Đâu Thế». Также в 2019 году она выиграла свою первую премию «Грэмми во Вьетнаме» в категории «Лучший новый артист» на Dedication Music Awards 2019. Восходящая артистка обучалась 4 года и дебютировала в рамках ST.319 Entertainment.

Дискография

Альбом

Примечания

Ссылки